Амор де Диос има више значења:

 Амор де Диос (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Амор де Диос (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику